Heiligtumsfahrt steht für folgende Wallfahrten:

 Aachener Heiligtumsfahrt 	
 Heiligtumsfahrt Kornelimünster
 Heiligtumsfahrt Mönchengladbach
 Heiligtumsfahrt Maastricht